Оле́г Влади́мирович Ура́лов (1943—2015) — советский режиссёр документального кино.

Биография 
Oкончил школу № 167, работал в Москве слесарем, радиомонтажником и механиком точных работ. Учился в Московском авиационном институте.

Вступил в КПСС в 1971 году.

Окончил ВГИК В 1974 году по специальности режиссёр документального кино и телефильма, заочную ВПШ при ЦК КПСС (отделение журналистики) в 1978 году.

Работал в кино с 1974 года, в Главной редакции телеинформации Агентства печати «Новости», с 1976 года перешёл в ЦСДФ, неоднократно избирался секретарём партийной организации ЦСДФ, в 1986 году стал директором. В 1986 году стал секретарём правления СК СССР.

Председатель совета директоров и генеральный директор «Корпорации Видеофильм» (с 1987 года).

Заместитель председателя Государственного комитета по кинематографии СССР.

Региональный президент от России в Европейской Экономической Палате. Президент Фонда духовного развития «Искусство-детям».

Государственная премия СССР (1987) — за фильм «Ю. В. Андропов. Страницы жизни»

Кинорежиссёр высшей категории.

Был членом жюри кинофестивалей документальных фильмов в Тампере, Карловых Варах и Дрездене.

Фильмы 
Автор сценария и режиссёр более 70 документальных фильмов, в том числе:
 «Американцы знакомятся с нами» (1978)
 «На страже мира и труда» и «Красная гвоздика» (1979)
 «Иерусалим» (1981)
 «Сионизм перед судом истории» (1982)
 «Карьера под солнцем» и «Лицензия на насилие» (1983)
 «Ю. В. Андропов. Страницы жизни» (1984, Гран-при на пятом Всесоюзном кинофестивале 1986 года в Алма-Ате)
 «Женева: начало диалога» (1985)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь/Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др.- М.: Сов. энциклопедия, 1987.- 640 с., 96 л. ил.

Ссылки 
 Биография на сайте «История кино»
 Биография на сайте oleguralov.ru

Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Выпускники ВГИКа
Социалистический реализм
Персоналии:ЦСДФ